Alexander Bonsaksen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Dès le début de sa carrière, il a évolué avec le Vålerenga Ishockey tant au niveau junior que professionnel. Il y remporta quelques championnats de Norvège et représenta son pays à diverses compétitions internationales dont les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver au Canada. Depuis le début de la saison 2009-2010, il joue avec le MODO Hockey en Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Vålerenga Ishockey ||Junior Elite || ||1 ||1 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Vålerenga Ishockey ||Junior Elite ||25 ||3 ||4 ||7 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Vålerenga Ishockey ||Junior Elite || ||3 ||1 ||4 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||40 ||0 ||3 ||3 ||30 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||42 ||1 ||7 ||8 ||95 ||15 ||0 ||2 ||2 ||22
|-
|2007-2008 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||36 ||1 ||5 ||6 ||46 ||10 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2008-2009 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||45 ||3 ||11 ||14 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||MODO Jr. ||SuperElit ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||MODO Hockey ||Elitserien ||48 ||0 ||2 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||MODO Jr. ||SuperElit ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||IF Sundsvall Hockey ||Allsvenskan ||23 ||1 ||3 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||MODO Hockey ||Elitserien ||31 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Rögle BK || Allsvenskan || 52|| 4|| 8|| 12|| 69|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Rögle BK || Elitserien || 55|| 1|| 4|| 5|| 56|| 10|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2013-2014 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 41 || 5 || 24 || 29 || 110 || 18 || 0 || 10 || 10 || 12
|-
| 2014-2015 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 21|| 2|| 7|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Tappara || Liiga || 36 || 1 || 6 || 7 || 12 || 20 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2015-2016 || Tappara || Liiga || 57 || 2 || 8 || 10 || 34 || 16 ||  0|| 0 || 0 || 12
|-
| 2016-2017 || Tappara || Liiga || 50 || 4 || 12 || 16 || 50 || 17 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2017-2018 || Iserlohn Roosters || DEL || 40||1||8||9||26||2||0||0||0||4
|-
|2018-2019 || KooKoo Kouvola || Liiga || 53|| 0|| 10|| 10|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || KooKoo Kouvola || Liiga || 46|| 2|| 4|| 6|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| KooKoo Kouvola || Liiga ||  43 || 2|| 7|| 9|| 42|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2005 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 10 || +3||align="left"| Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 20 || -12||align="left"| Dixième place
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 || +1||align="left"| Cinquième place
|-
|2009 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||align="left"| Première place
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || +2||align="left"| Onzième place
|-
|2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2 || -5||align="left"| Dixième place
|-
|2010||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || -4||align="left"| Neuvième place
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 || +2||align="left"| Sixième place

|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| +5||align="left"| Huitième place de l'élite
|-
|2013 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -2||align="left"| Dixième place de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| -8|| align="left"| Douzième place
|-
|2014 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| +1||align="left"| Douzième place de l'élite
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 14|| -2||align="left"| Onzième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || 0||align="left"| Onzième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 2|| 0|| 2|| 6|| -1|| align="left"| Huitième place
|-
| 2018 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || -5||align="left"| Treizième  place
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 18 || -6||align="left"| Douzième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du MODO hockey
Joueur du Rögle BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du Vålerenga ishockey